Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2014 в Южной Америке проходил с 7 октября 2011 года по 15 октября 2013 года и определил участников чемпионата мира 2014 года в Бразилии от КОНМЕБОЛ.

В финальный турнир вышли 4 команды; ещё одна команда (Уругвай) участвовала в межконтинентальных стыковых матчах с 5-й сборной зоны АФК (Иорданией).

Участники 
В отборочном турнире участвовали 9 из 10 членов КОНМЕБОЛ. Бразилия как организатор чемпионата автоматически получила место в финальном турнире.

Турнир 
Турнир проходил по круговой системе в два круга. Команды, занявшие места с первого по четвёртое, вышли в финальный турнир чемпионата мира. Команда, занявшая 5-е место, приняла участие в межконтинентальных стыковых матчах с 5-й сборной зоны АФК.

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

9-й тур

10-й тур

11-й тур

12-й тур

13-й тур

14-й тур

15-й тур

16-й тур

17-й тур

18-й тур

Бомбардиры 
На 15 октября 2013 года

11 голов
  Луис Суарес

10 голов
  Лионель Месси

9 голов
  Гонсало Игуаин
  Радамель Фалькао Гарсия

7 голов
  Фелипе Кайседо

6 голов
  Теофило Гутьеррес
  Эдинсон Кавани

5 голов
  Серхио Агуэро
  Джефферсон Фарфан
  Эдуардо Варгас
  Артуро Видаль

4 гола

  Марсело Морено Мартинс
  Хосе Саломон Рондон
  Кристиан Бенитес
  Алексис Санчес

3 гола
  Анхель Ди Мария
  Эсекьель Лавесси
  Макси Родригес
  Карлос Сауседо
  Хуан Аранго
  Джеймс Родригес
  Роке Санта Крус
  Хосе Паоло Герреро
  Клаудио Писарро
  Матиас Фернандес
  Сегундо Кастильо
  Джефферсон Монтеро

2 гола

  Пабло Эскобар
  Марио Йепес
  Дорлан Пабон
  Кристиан Риверос
  Хонатан Фаббро
  Ричард Ортис
  Эдгар Бенитес
  Карлос Самбрано
  Диего Лугано
  Диего Форлан
  Кристиан Родригес
  Чарлес Арангис
  Гари Медель

1 гол

  Эвер Банега
  Родриго Паласио
  Руди Кардосо
  Гуальберто Мохика
  Вальтер Флорес
  Алехандро Чумасеро
  Жасмани Кампос
  Хайме Ириондо
  Диего Бейарано
  Фернандо Аморебьета
  Освальдо Вискаррондо
  Франк Фельтшер
  Сесар Гонсалес
  Ромуло Отеро
  Луис Сейхас
  Карлос Вальдес
  Фредди Гуарин
  Хуан Суньига
  Макнелли Торрес
  Пабло Армеро
  Пабло Агилар
  Дарио Верон
  Луис Кабальеро
  Густаво Гомес
  Хосе Нуньес
  Хорхе Рохас
  Хуан Карлос Марино
  Кристофер Уртадо
  Йосимар Йотун
  Максимильяно Перейра
  Себастьян Эгурен
  Кристиан Стуани
  Фелипе Гутьеррес
  Матиас Кампос
  Пабло Контрерас
  Эстебан Паредес
  Вальдо Понсе
  Умберто Суасо
  Маркос Гонсалес
  Хайме Айови
  Эдисон Мендес
  Жоао Рохас

2 автогола
  Диего Годин (в матчах с Венесуэлой и Перу)

1 автогол
  Адальберто Роман (в матче с Боливией)
  Хуан Карлос Паредес (в матче с Чили)

Ссылки 
 conmebol.com
 fifa.com 
 championat.com — календарь CONMEBOL

Чемпионат мира по футболу 2014
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
2011 год в футболе
2012 год в футболе
2013 год в футболе